Azúcar Moreno («Асу́кар Море́но»; ; ) — испанская поп-группа, дуэт сестёр Энкарны (род. 1961) и Тоньи (род. 1963) Саласар.

Международную славу дуэту принесло выступление в 1990 году на конкурсе песни «Евровидение», где они представили Испанию с песней  и заняли 5 место.

Состав 
  (, полное имя: Энкарнасьон Саласар; ; родилась в 1961 году)
  (, полное имя: Антония Саласар, ; родилась в 1963 году)

Дискография

Альбомы

Синглы

Примечания

Ссылки 
 

Музыкальные коллективы Испании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1984 году
Музыкальные коллективы 1990-х годов
Музыкальные дуэты
Семейные музыкальные коллективы
Сёстры
Участники «Евровидения-1991»
Представители Испании на «Евровидении»